Филадельфи́йская митропо́лия () — титулярная епархия Константинопольской Православной Церкви.

История 
Христианство укоренилось в Филадельфии Лидийской ещё во времена апостолов. Филадельфийской называется одна из семи церквей Откровения Иоанна Богослова. Древние списки епархий указывают Филадельфию одной из важнейших епископий Сардийской митрополии.

Епархия была возведена в ранг митрополии около 1190 года или несколько позднее, при Андронике Палеологе. В 1385 году её территория значительно расширилась, включив в себя земли упразднённой Синадской митрополии.

Митрополит Филадельфийский Гавриил Севир в 1577 году обосновался в Венеции. Тут имели свою резиденцию и шесть его преемников, окормлявшие православных греков в Италии. В 1712 году за принятие римо-католических обычаев был запрещён митрополит Мелетий, а епархия официально упразднена. Уже в начале 1720 годов Филадельфийская митрополия существовала в Малой Азии.

Вместе с тем Венецианская Филадельфийская кафедра продолжила существование, избирая себе непризнанных Константинополем епископов. Только в 1780 году патриархом был вновь признан избранный епископ, однако после его смерти вновь было запрещено избирать нового митрополита.

Сильный урон местному православию, представленному в основном греками, нанесла греко-турецкая война. В результате «Малоазиатской катастрофы» 1923 года некогда многочисленное православное население митрополии практически исчезло. Тем не менее, Филадельфийская кафедра, ставшая титулярной, существует и поныне.

Епископы 
 Лукий (I век)
 Димитрий (I век)
 Захарий (упом. 109)
 Феодосий I (упом. 302)
 Кринон (упом. 320)
 Етимасий (упом. 325) Участник I Вселенского Собора
 Кириак (упом. 344) Участник Филиппопольского Собора
 Феодосий II (? — 359) низложен Селевкийским Собором
 Феофан I (упом. 431) Участник III Вселенского Собора
 Метел (упом. 451)
 Асиан (упом. 458)
 Евстафий (упом. 518)
 Иоанн I (упом. 680) Участник VI Вселенского Собора
 Леонтий I (упом. 705)
 Ликаст (упом. 783)
 Стефан (упом. 787 Участник VII Вселенского Собора
 Михаил (упом. 879) (при Льве Армянине)
 Агапит (X век)
 Мануил (упом. 1193 — упом. 1197)
 Николай (упом. 1213 — упом. 1216)
 Фока (упом. 1228 — упом. 1246)
 Иоанникий I (упом. 1256 — упом. 1260)
 Феолипт (упом. 1292—1321)
 Макарий I Хрисокефал (упом. 1345 — упом. 1355)
 Аарон (упом. 1369)
 Павел (упом. 1393)
 Макарий II (упом. 1454 — упом. 1456)
 Иоаким (упом. 1497)
 Неофит (упом. 1546)
 Гавриил I (упом. 1560 — упом. 1561)
 Софроний I (упом. 1572—1577)

 кафедра в Венеции
 Гавриил Севир (18 июля 1577 — 21 октября 1616)
 Феофан II (14 марта 1617 — 29 февраля 1632)
 Никодим (12 апреля 1632 — 28 апреля 1635)
 Афанасий (6 мапя 1635 — 10 апреля 1656)
 Мелетий I (21 марта 1657 — 25 июля 1677)
 Мефодий (19 декабря 1677 — 29 августа 1679)
 Герасим Влах (3 сентября 1679 — 24 марта 1685)
 Мелетий Типальд (28 марта 1685 — июнь 1712) низложен склонность к католицизму
 В 1712—1780 годы приемники Мелетия, жившие в Венеции не признавались Константинопольским престолом
 Софроний (3 сентября 1780 — 30 ноября 1790)

 кафедра в Малой Азии
 Макарий III (ок. 1721)
 Иоаникий II (упом. 1725)
 Иосиф (? — 1733)
 Дионисий I (? — июль 1759)
 Анатолий (июль 1759 — 8 июля 1765)
 Иаков I (9 июля 1765—1805)
 Дорофей (Пройос) (декабрь 1805 — июнь 1813)
 Гавриил III (июнь 1813 — сентябрь 1824)
 Панарет (сентябрь 1824 — февраль 1838)
 Даниил (февраль 1838 — март 1845)
 Софроний (Сотиракис) (март 1845 — январь 1849)
 Иоанникий III (январь 1849—1860)
 Мелетий III (16 октября 1860 — 25 сентября 1869)
 Дионисий II (2 октября 1869 — 1 октября 1887)
 Стефан (Сулидис) (1 октября 1887 — 13 февраля 1896)
 Леонтий (Елефтериадис) (13 февраля 1896 — 29 апреля 1899)
 Леонтий (Хутуриотис) (29 апреля 1899 — 10 октября 1906)
 Прокопий (Лазаридис) (10 октября 1906 — 16 июня 1911)
 Лука (Петридис) (23 июня 1911 — 19 декабря 1912)
 Хризостом (Хадзиставру) (16 марта 1913 — 19 февраля 1922)
 Евгений (Теологу) (19 февраля 1922 — 20 марта 1924)

 титулярная митрополия
 Фотий (Маниатис) (20 марта 1924 — 17 января 1925)
 Кирилл (Мумдзис) (20 января — 1 апреля 1925)
 Максим (Вапордзис) (9 марта 1930 — 28 июня 1932)
 Емилиан (Пападимитриу) (3 сентября 1936 — 6 декабря 1946)
 Афинагор (Каввадас) (7 июня 1949 — 12 апреля 1951)
 Иаков (Дзанаварис) (8 августа 1954 — 12 августа 1969)
 Варфоломей (Архондонис) (25 декабря 1973 — 9 января 1990)
 Мелитон (Карас) (с 28 октября 1990)

См. также 
 Епархии Константинопольской православной церкви

Литература 
 
 Sophrone Pétridès, «Philadelphia» // The Catholic Encyclopedia, vol. 11, New York: Robert Appleton Company, 1911: